Мокроусов Анатолій Олексійович — український політик, Народний депутат України.
 Мокроусов Борис Андрійович — російський композитор, Заслужений діяч мистецтв Чувашії.
 Мокроусов Євген Миколайович — український режисер-документаліст.
 Мокроусов Іван Тимофійович — Герой Радянського Союзу.
 Мокроусов Микола Тихонович — український організатор кіновиробництва.
 Мокроусов Олексій Васильович — один з керівників партизанського руху в Криму під час Громадянської війни 1918—1920 років і радянсько-німецької війни.

Див. також 
 Мокроусова Лідія Миколаївна — український режисер по монтажу.